Carpos ou Carpus (en grec ancien , « fruit ») est un nom d'origine grecque qui peut désigner :
 Carpos, amant de Calamos dans la mythologie grecque ;
 Carpos d'Antioche, astronome et mathématicien grec ().